Eric regnò sul Meclemburgo-Schwerin congiuntamente ai suoi fratelli Enrico V e Alberto VII e suo zio Baldassarre dopo la morte di suo padre il 27 dicembre 1503. Eric stesso probabilmente morì il 21 dicembre o il 22 dicembre 1508. Fu sepolto nel Duomo di Bad Doberan a Bad Doberan. Non si sposò e non ebbe figli.

Ascendenza

Altri progetti 

Eric 02
Eric 02